Termín Breakbeat se v hudební terminologii používá zejména k popisu rytmiky skladby.

Explicitně zdůrazňuje, že údery v taktu nejsou rozmístěny pravidelně v celých dobách (celá nota), avšak i v  dobách půlových, čtvrtinových resp. osminových.

Skladebné teorie a techniky